A betolakodó, La intrusa, 2001-es mexikói telenovella
A betolakodó, À l'intérieur, 2007-es francia horrordilm Alexandre Bustillo és Julien Maury rendezésében, alternatív magyar címe: Ott bent
A betolakodó, Stranger in the House, 2016-os kanadai televíziós thriller Allan Harmon rendezésében